El Tintal kan syfta på:

Guatemala 

 Sitio Arqueológico El Tintal, fornlämning, Petén,

Mexiko 

 El Tintal, Mexiko, ort, Quintana Roo, Lázaro Cárdenas,